Superserien 2020 kan syfta på:

Superserien för herrar 2020 (herrar, amerikansk fotboll)
Superserien för damer 2020 (damer, amerikansk fotboll)